Галицан (Gallicanus) е име на:

 Гай Корнелий Галикан, суфектконсул 84 г.
 Марк Гавий Сквила Галикан (консул 127 г.), консул 127 г.
 Марк Гавий Сквила Галикан (консул 150 г.)
 Овиний Галикан, консул 317 г.
 Флавий Галикан, консул 330 г.
 Вулкаций Галикан, един от „писателите на Historia Augusta“
 Свети Галикан, няколко християнски Светии